Santar peut désigner :
au Portugal :
Santar, paroisse civile de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Santar, paroisse civile de la municipalité de Nelas, située dans le district de Viseu et la région Centre.